Motociklistična Velika nagrada Japonske 1990 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 25. marca 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990